Les Schtroumpfs et Dame Nature est le dixième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs de Peyo sorti en  chez Le Lombard.

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : Le Petit singe des Schtroumpfs et Le Tunnel sous la Schtroumpf.

Synopsis

Les Schtroumpfs et Dame Nature

Le Petit singe des Schtroumpfs

Le Tunnel sous la Schtroumpf

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1995